Установка Windows () — программа, устанавливающая ОС Windows на компьютер, а также сам процесс установки. Процесс установки претерпевал значительные изменения в связи с переходом от DOS-версий Windows к Windows NT и с переходом от Windows NT 5.x (2000, XP) к Windows Vista.

Самые первые версии Windows 
Для установки первых версий Windows требовалась совместимая версия DOS. Вся установка проходила на чёрном фоне. Установка шла с трех дискет. После установки и перезагрузки компьютера Windows уже работала. Для запуска Windows 1.0.x необходимо было в DOS ввести команду «win», для запуска Windows 2.x.x — «win286» или «win386», в зависимости от процессора.

Windows 3.x 

Программа установки сильно изменилась в плане оформления. Теперь она поделена на два этапа: текстовый и графический, в котором работает мышь. Установщик определяет устройства компьютера, однако, в случае ошибки определения устройства, установщик предлагает пользователю сделать это самостоятельно. После установки система запускалась командой «win». Можно было настроить autoexec.bat для автоматического запуска оболочки Windows.

Windows 9x 

ОС семейства Windows 9x (Windows 95, Windows 98, и Windows ME) не требуют наличия на компьютере предустановленной MS-DOS, однако необходимая версия MS-DOS устанавливается вместе с Windows. Первый этап установки — форматирование жесткого диска в подходящую файловую систему (FAT16 или FAT32), затем — проверка жёсткого диска программой ScanDisk на наличие ошибок (в случае обнаружения ошибок — также их корректировка). После этого запускается установка в определённый пользователем каталог (обычно — C:\WINDOWS). На первой фазе установки интерфейс инсталлятора напоминает интерфейс Windows 3.x. После прохождения первой фазы установки компьютер перезагружается и запускается с жёсткого диска, однако (в отличие от некоторых систем линейки Windows NT) наличие установочного диска необходимо для копирования системных файлов. Во время установки задаются параметры сети, выбираются необходимые программы, а также вводится серийный номер Windows.

Windows NT, 2000, XP 

Установочный процесс, введённый в Windows NT 3.1 оставался неизменным до выхода Windows NT 6.x. После загрузки программы установки Windows предлагала два варианта: первый — установка Windows, второй — восстановление системы с помощью консоли восстановления. До Windows NT 4.0 (включительно) также можно было вывести справку по установке, нажав F1. Пользователь должен был ознакомиться с лицензионным соглашением и выбрать раздел для установки в него Windows. После этого начинаются форматирование выбранного для установки диска, копирование файлов и происходит перезагрузка компьютера в графическую среду. Ввод ключа продукта обязателен (впрочем, в Windows XP Home Edition можно воспользоваться 30-дневным пробным периодом). В Windows XP после второй перезагрузки открывается программа настройки Windows, предлагающая подключиться к Интернету, активировать систему, сделать учётные записи для каждого пользователя и зарегистрироваться в Microsoft.

Windows Vista, 7 
Еще в Windows Longhorn был удален текстовый этап установки, теперь вся она графическая. В Windows Vista сразу же после выбора опции «Установить» появлялось окно ввода ключа продукта, однако это можно было отложить. Форматирование жесткого диска по умолчанию производилось в системе NTFS и стало проходить намного быстрее (за несколько секунд, в отличие от предыдущих версий системы, в которых форматирование шло по 5-10 минут). После установки открывалось окно «Настройка Windows», где пользователь мог настроить фон рабочего стола, имя компьютера, время и т. д. После нажатия на кнопку «Пуск» в окне «Спасибо» начиналась проверка производительности компьютера. В Windows 7 ключ продукта вводился в окне «Настройка Windows», а также опция «Обновление» стала доступна и при загрузке программы установки с компакт-диска. Компьютер перезагружается два раза: первый — после установки обновлений, второй — после этапа «Завершение установки». При установке Windows из-под Windows первая перезагрузка происходит примерно на 25-ом проценте распаковки файлов.

Windows 8, 10 
В Windows 8 сильно изменился второй этап установки, а также установка из-под предыдущей версии Windows. Ввод ключа продукта теперь производится на первом этапе, к тому же это стало обязательным. В остальном всё осталось, как и прежде. Второй этап установки претерпел множество изменений. Предлагается выбрать основной цвет системы, ввести имя компьютера, создать учётную запись Microsoft.

Windows 11 

В Windows 11 OOBE (Out Of Box Experience) был сильно изменён. Он был взят из Windows 10X (ныне закрытый проект)

Примечания 

Microsoft Windows